Открытый чемпионат Франции по теннису 2006 в парном разряде среди девушек проводился в 26-й раз. В основной сетке было 32 пары, 1 из которых получила wildcard от организаторов.

В 2006 году турнир среди девушек в парном разряде выиграл интернациональный дуэт Шэрон Фичмен / Анастасия Павлюченкова, переиграв в финале Каролину Возняцки и Агнешку Радваньскую.

Сеянные

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Франция